La palabra Crédito se puede referir a lo siguiente:

Crédito, préstamo de algo, normalmente dinero, sujeto a ciertas condiciones de reembolso.
Crédito, derecho personal.
Crédito académico,  unidad de medida utilizada por las instituciones de educación superior para dar a conocer la carga de trabajo que implica un curso. 
Crédito de Facebook, una unidad monetaria ficticia usada en la red social Facebook.
Créditos (también títulos de crédito), un texto que menciona los autores de una obra, como, por ejemplo, en una película, programa de televisión o videojuego.